Алекса́ндр Борода́й:
 Бородай, Александр Андреевич (1946—2019) — украинский художник.
 Бородай, Александр Васильевич (род. 1979) — украинский спидвейный гонщик.
 Бородай, Александр Дмитриевич — российский историк, профессор МосГУ, заслуженный работник культуры РФ, почётный работник высшего профессионального образования РФ.
 Бородай, Александр Иванович (, 1844—1919) — бандурист.
 Бородай, Александр Юрьевич (род. 1972) — российский политолог, депутат Государственной думы РФ VIII созыва с 2021 года, премьер-министр Донецкой Народной Республики (2014), сын Ю. М. Бородая.